Knatchbull est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1896-1979), aristocrate et socialite anglo-irlandaise

John Knatchbull (7e baron Brabourne) (1924-2005), producteur et télévision et de film britannique
Michael Knatchbull (5e baron Brabourne) (1894-1939), pair et soldat britannique
 
Patricia Knatchbull (1924-2017), membre britannique de la chambre des lords

Voir aussi

Homonymie de patronyme